"Night to the Morning" es una canción de la cantante brasileña Ludmilla, compuesta por ella, Lukasz Sebastian Gottwald y Pablo Bispo. Fue lanzada el 27 de febrero de 2020 junto con su videoclipe, como el cuarto sencillo de su cuarto álbum "Hey, World!".

Night to the Morning (Remix)

Referencias

Canciones en inglés
Sencillos de 2020
Canciones de 2002